Statendam bezeichnet

Statendam (Bauerschaft) in der niederländischen Gemeinde Geertruidenberg
einen ehemaligen Deich, der die Inseln Westvoorn und Overflakkee zur heutigen Insel Goeree-Overflakkee verband
Statendam (Schiff, 1898), ein 1898 gebautes Passagierschiff der Holland-America Line
 ein 1914 gebautes Passagierschiff, das für die Holland-America Line vorgesehen war, siehe Justicia (Schiff, 1914)
Statendam (Schiff, 1929), ein 1929 gebautes Passagierschiff der Holland-America Line
Statendam (Schiff, 1957), ein 1957 gebautes Passagierschiff der Holland-America Line
Statendam (Schiff, 1966), ein 1966 gebautes Flusskreuzfahrtschiff
Statendam (Schiff, 1993), ein 1993 gebautes Passagierschiff der Holland-America Line